Агролес — название населённых пунктов:

Россия 
 Агролес — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Агролес — посёлок в Плавском районе Тульской области.